Kibramoa är ett släkte av spindlar. Kibramoa ingår i familjen Plectreuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Kibramoa